

Localidades

 Holderbank (Argóvia)
 Holderbank (Soleura)

Desambiguações de topônimos